Le championnat 2010-2011 de hockey sur glace d'Autriche  porte le nom de « Erste Bank Eishockey Liga ». Il compte dix équipes engagées.

Saison régulière 
Quatre équipes non autrichiennes évoluent dans le championnat : l'Acroni Jesenice, le HDD ZM Olimpija Ljubljana (Slovénie), Alba Volan Székesfehérvár (Hongrie), et le KHL Medveščak Zagreb (Croatie). Les huit premiers participent aux séries éliminatoires.

Classement

Statistiques 
Pour la saison régulière : 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries éliminatoires

Effectif champion

Références 

2010-2011
Autriche
Sport en Autriche en 2010
Sport en Autriche en 2011